Eliteserien 2020 – 76. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki z powodu zagrożenia epidemicznego po wybuchu pandemii COVID-19 rozpoczęły się 16 czerwca 2020, a zakończyły 22 grudnia 2020 (pierwotnie miały rozpocząć się 4 kwietnia 2020, a zakończyć 29 listopada 2020); ponadto w dniu 28 grudnia 2020 rozegrano finałowy mecz barażowy o pozostanie w / awans do Eliteserien.

Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna FK Bodø/Glimt, dla której był to 1. tytuł w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Kasper Junker (FK Bodø/Glimt), który strzelił 27 goli.

Eliteserien

Drużyny 
W Eliteserien w sezonie 2020 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:

Stadiony

Rozgrywki 
W sezonie 2020 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej.

Po zakończeniu sezonu mistrz zapewni sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrają w eliminacjach do Ligi Europy UEFA.
Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2021:
 Mjøndalen IF – 14. drużyna Eliteserien
 Sogndal Fotball – 3. drużyna OBOS-ligaen
 Ranheim Fotball – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Åsane Fotball – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Raufoss IL – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Åsane Fotball awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Raufoss IL pozostał w OBOS-ligaen.

2. runda 

 Ranheim Fotball awansował do 3. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Åsane Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

3. runda 

 Sogndal Fotball awansował do 4. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 Ranheim Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

4. runda (finałowa) 

 Mjøndalen IF pozostał w Eliteserien.
 Sogndal Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: .

Przypisy 

2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2020 w Norwegii